Jody en het hertejong, een roman uit 1938 van Marjorie Kinnan Rawlings
The Yearling (1946), een film van Clarence Brown
The Yearling (1994), een film van Rob Hardy